Stazione di Rovereto, sulla ferrovia del Brennero
 Stazione di Rovereto-San Vito-Medelana, sulla linea Ferrara-Codigoro
 Stazione di Rovereto, sulla linea 1 della metropolitana di Milano